Arbat (plaats), een plaats in oblast Sverdlovsk, Rusland.
 Arbat (straat), een straat in de stad Moskou, Rusland.